Niemcy:
 Wallmoden – dzielnica miasta Langelsheim

Osoby:
 Amelia von Wallmoden – kochanka Jerzego II Hanowerskiego

Inne:
 Wallmoden – ród

Zobacz też:
 Wallmoden-Gimborn